Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Monte-Carlo Rolex Masters 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. April 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 118 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin